Narciso peut faire référence à : 
 Narciso, prénom italien, basque ou portugais équivalent de Narcisse ;
 Narciso dos Santos, plus connu sous le nom de Narciso, joueur de football et entraîneur brésilien ;
 Cesinanda Narciso, femme politique angolaise, élue députée d'Angola ;
 Narciso, film espagnol réalisé par Adolfo Arrieta, sorti en 2003.